Ridgeway bedeutet wörtlich etwa Kammweg oder Fastweg und ist gleichbedeutend mit der deutschen Bezeichnung Höhenweg. Ein solcher, oft sehr alter Weg, folgt in der Regel Wasserscheiden oder versucht zumindest in etwa einer Höhenlinie zu folgen und Gewässer nahe ihrem Ursprung oder an Stellen, an denen sie noch klein sind, zu überqueren. Bekannte solche Wege sind in Deutschland der Ochsenweg in Schleswig-Holstein, der bis in das nördliche Jütland in Dänemark führt und der Rennsteig auf dem Kamm des Thüringer Waldes.

Ridgeway steht für:

Wege und Trassen:

 Der Ochsenweg entlang der Kimbrischen Halbinsel
 Der Rennsteig auf dem Kamm des Thüringer Waldes
 Der Rennweg, ein alter Handelsweg im Arnsberger Wald
 Der 1904 projektierte Kammweg entlang der Grenzgebirge Böhmens
 In England der Ridgeway National Trail, der im Englischen vielleicht der Ursprung der Bezeichnung war.
 In Kalifornien liegt die Ridge Route, eine modernere Trasse, die nicht immer einer Kammlinie folgt.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ridgeway (Alaska)
 Ridgeway (Arkansas)
 Ridgeway (Connecticut)
 Ridgeway (Georgia)
 Ridgeway (Indiana)
 Ridgeway (Iowa)
 Ridgeway (Kentucky)
 Ridgeway (Anne Arundel County, Maryland)
 Ridgeway (Baltimore County, Maryland)
 Ridgeway (Michigan)
 Ridgeway (Minnesota)
 Ridgeway (Missouri)
 Ridgeway (Montana)
 Ridgeway (New Jersey)
 Ridgeway (New York)
 Ridgeway (North Carolina)
 Ridgeway (Ohio)
 Ridgeway (South Carolina)
 Ridgeway (Texas)
 Ridgeway (Halifax County, Virginia)
 Ridgeway (Henry County, Virginia)
 Ridgeway (Pittsylvania County, Virginia)
 Ridgeway (West Virginia)
 Ridgeway (Wisconsin), im Iowa County
 Ridgeway (Town), Town(ship) im Iowa County, Wisconsin

Orte in Großbritannien:
 Ridgeway (Derbyshire)

Orte in Kanada:
 Ridgeway (Ontario)

Ridgeway ist der Familienname folgender Personen:
 Cecilia L. Ridgeway (* 1947), US-amerikanische Soziologin
 Colin Ridgeway (1939–1993), australischer Hochspringer und American-Football-Spieler
 James Ridgeway (1936–2021), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Joseph West Ridgeway (1844–1930), britischer Offizier, Beamter und Manager
 William Ridgeway (1858–1926), britischer Altertumswissenschaftler

Siehe auch:
 Ridgeway-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Ridgway